Lillrörtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillrörtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710824-144686), sjö i Krokoms kommun, 
Lillrörtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710837-144683), sjö i Krokoms kommun, 
Lillrörtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Lill-Rörtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn